Чемпионат мира по пляжному футболу 2003 — 9-й Чемпионат мира по пляжному футболу проходил с 16 февраля по 23 февраля 2003 года на пляже в Рио-де-Жанейро, Бразилии.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Испания.

Участники 
8 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2003 года.

Европа:
 
 
 
 

Южная Америка:
 

Северная Америка:
 

Азия:
 

Хозяйка турнира:
  (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Матчи плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион 

2002
Февраль 2003 года